Ocasio ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandria Ocasio-Cortez (* 1989), US-amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Cameron Ocasio (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Iraida Garcia Ocasio (* 1989), kubanische Radrennfahrerin
 Ossie Ocasio (* 1955), puerto-ricanischer Profiboxer